Deutschendorf hat folgende Bedeutungen:
 der deutsche Name der slowakischen Stadt Poprad
 der deutsche Name der rumänischen Gemeinde Mintiu Gherlii
 der deutsche Name des slowenischen Dorfes Murski Črnci
 der deutsche Name der polnischen Gemeinde Wilczęta

Deutschendorf ist der Familienname folgender Personen:
 Dagmar Deutschendorf (* 1949), deutsche Politikerin (Die Grünen)
 Heinz Deutschendorf, deutscher Reporter, Moderator und Sportkommentator
 Henry John Deutschendorf (1943–1997), US-amerikanischer Sänger, bekannt als John Denver
 Jens Deutschendorf (* 1977), deutscher Ingenieur, Staatssekretär in Hessen
Siehe auch:
 Deutschdorf
 Deutsches Dorf